

Оттенбах — громада в землі Баден-Вюртемберг

Оттенбах — громада в кантоні Цюрих